

Geografia

Austria 
 Weichselbaum – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Jennersdorf

Niemcy 
 Weichselbaum – dzielnica gminy Weßling, w Niemczech, w Bawarii, w powiecie Starnberg

Osoby 
 Anton Weichselbaum (ur. 1845; zm. 1920) – austriacki patolog i bakteriolog
 Hans Weichselbaum – austriacki pisarz

Zobacz też 
 Weichselbaumer
 Weixelbaum
 Weixelbaumer